Беллерман — немецкая фамилия:

 Беллерман, Генрих (1832—1903) — немецкий музыковед-медиевист и исследователь музыки эпохи Возрождения.
 Беллерман, Иоганн Иоахим (1754—1842) — немецкий филолог, теолог и семитолог.
 Беллерман, Иоганн Фридрих (1795—1874) — немецкий музыковед, филолог и источниковед.
 Беллерман, Христиан Фридрих (1793—1863) — немецкий теолог.